Хви́ля — слово, що має в українській мові кілька значень. Основне значення — «зміна стану середовища, що поширюється у просторі», але засвідчене й застаріле значення — «хвилина», «мить». Така неоднозначність пояснюється незвичайною етимологією слова: вважається, що українське хвиля походить від  («хвиля»); наявність же початкового «хв» пояснюють тим, що на українському ґрунті воно злилося з іншим польським словом chwila («мить»). Для розрізнення понять надалі за позначенням часу закріпилося «хвилина», за позначенням природного явища — «хвиля». Інший цікавий факт полягає в тому, що завдяки новотворам вдалося уникнути іншої неоднозначності, що була в староукраїнській мові: це явище називалося у ній словом «вовна» — омонімічним до «вовна» («шерсть тварин»). Незважаючи на те, що ці слова позначають різні речі, вони є «родичами»: обидва походять через праслов. *vьlna («вовна», «хвиля») від праіндоєвроп. кореня *u̯el, що мав два значення — «смикати» і «валити». Значення праслов'янського *vьlna як «вовна» розвинулося з першого значення кореня, як «хвиля» — з другого. Значення праслов. *vьlna як «хвиля» збереглося в російській (волна), болгарській (вълна), чеській і словацькій (vlna) мовах, в інших же слов'янських мовах це значення (ст.-пол. weɫna) забулося — очевидно, теж внаслідок омономії: у польскій замість нього вживається fala, у південно-західних мовах (сербській, хорватській словенській) — val.

Фізика 
 Хвиля — зміна стану середовища, що поширюється у просторі й переносить із собою енергію
 Електромагнітна хвиля
 Хвилі на поверхні води

Спорт 
 Хвиля — явище на стадіоні під час матчу, коли вболівальники на трибунах послідовно, сектор за сектором, встають з місць та підіймають догори руки (супутній вираз — «пустити хвилю»)

Суспільне жіття

Як складова назв радіостанцій 
 «Львівська Хвиля» — радіостанція у м. Львові
 «Буковинська Хвиля»
 «Житомирська Хвиля»
 «Хвиля Десни»

Видання 
 Hvylya.net — вебсайт новин та політичної аналітики, який веде Ю. Романенко

Події в суспільстві 
 Хвиля мобілізації
 Слов'янська хвиля

Інші значення 
 Хвиля — застарілий синонім слів «хвилина», «мить»

Персоналії 

 Хвиля Андрій
 Хвиля Олександр — український актор.
 Хвиля Степан — український живописець.

Кінематограф 
 Хвиля (фільм) — драма, заснована на реальних подіях експерименту «Третя хвиля».

Примітки